Вицина (судно) — вид грузовых парусных плоскодонных судов, которые были распространены на реках Немане и Припяти в XIX веке.

Персоналии 
 Вицина, Ольга Вячеславовна (род. 1990) — российская самбистка.
 Вицина, Юлия Вячеславовна (род. 1990) — российская самбистка.